Новоперуново — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Новоперуновского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 498 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Новоперуновского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района